Geografia do Brasil

Pedra (Pernambuco) — município do estado de Pernambuco
Pedra — antiga denominação do município de Delmiro Gouveia (Alagoas)

Outros
 Pedra — pedaço de rocha
 Pedra — gíria para o crack

 Piedra

Desambiguação
Desambiguações de topônimos